Friedrich Ruhstrat ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Andreas Ruhstrat (1818–1896), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Friedrich Julius Heinrich Ruhstrat (1854–1916), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker

Siehe auch:
 Kabinett Friedrich Ruhstrat